A Taça Brasil de Futsal de 1976, foi a quinta edição da copa brasileira da modalidade.

Classificação final 

1976
Esporte no Brasil em 1976